Жазылбек Куанышбаев (1896—1986) — советский животновод-селекционер, старший чабан.

Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).

Биография 
Родился 29 марта 1896 года в Коктерекском районе Джамбулской области.

Жазылбек Куанышбаев с 1930 года трудился старшим чабаном артели «Кенес», в 1936—1967 годах — совхозов «Коктерек», «Айдарлы» Мойынкумского района Джамбульской области.

Выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внёс большой вклад в селекцию и улучшения пород каракульских овец.

С 1967 года — пенсионер, наставник молодых чабанов.

Являлся членом КПСС с 1952 года. Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 3-4 созывов.

Ушёл из жизни 1 сентября 1986 года.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 23.07.1948 и 29.03.1958 — за высокую продуктивность животноводства.
 Награждён двумя орденами Ленина и медалями СССР.

Память 
 О Жазылбеке Куанышбаеве сложена песня — «Батыр с двумя звёздами».
 В райцентре Мойынкумского района Жамбылской области имеется музей имени Жазылбека Куанышбаева.
 В Таразе в его честь назвали улицу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 некролог
 Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР

Дважды Герои Социалистического Труда
Животноводы СССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС